Bee Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bee Mountain (Alabama)
 Bee Mountain (Arizona)
 Bee Mountain (Logan County, Arkansas)
 Bee Mountain (Polk County, Arkansas)
 Bee Mountain (Scott County, Arkansas)
 Bee Mountain (Connecticut)
 Bee Mountain (Georgia)
 Bee Mountain (Kalifornien)
 Bee Mountain (Mississippi)
 Bee Mountain (Avery County, North Carolina)
 Bee Mountain (Caldwell County, North Carolina)
 Bee Mountain (Bosque County, Texas)
 Bee Mountain (Brewster County, Texas, 1034 m)
 Bee Mountain (Brewster County, Texas, 1053 m)
 Bee Mountain (Virginia)
 Bee Mountain (West Virginia)